

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Dubielno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie 
 Dubielno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Dubielno – część wsi Jania Góra w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo
 Dubielno – część wsi Nowa Wiśniewka w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Inne 
 Dubielno – przystanek kolejowy